Micheluz – cognome italiano
 Maurizio Micheluz – pilota motociclistico italiano